Ivica Mornar (Split, 12 de janeiro de 1974) é um ex-futebolista profissional croata que atuava como atacante.

Carreira 
Ivica Mornar integrou a Seleção Croata de Futebol na Eurocopa de 2004.

Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004